Это список наград и номинаций, полученных Армином ван Бюреном, чья карьера в электронной музыке как диджея, продюсера и ремиксера охватывает более 20 лет.
Среди его основных конкурентных достижений, ван Бюрен выиграл двенадцать DJ Awards, двадцать семь International Dance Music Awards и пять DJ Mag Awards. В целом в своей карьере, на сегодняшний день, он выиграл 50 конкурсных наград из 91 номинации.

DJ Awards

DJ Magazine "Top 100 DJ"

Международные Танцевальные Награды

Международная награда «Золотой Гном»

Награда «World Music»

Мировая Награда «Trancepodium»

Trancepodium DJ Top 50/100

Примечания 

Ван Бюрен, Армин
Армин ван Бюрен